Joppolesi – abitanti di Joppolo Giancaxio
Joppolesi – abitanti di Joppolo